Stanmore steht für
 Baron Stanmore, britischer Adelstitel
 Stanmore (London), Stadtteil des London Borough of Harrow
 Stanmore (New South Wales), Stadtteil von Sydney